Мейр:
 Мейр (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Мейр (Пюи-де-Дом) — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.
 Мейр, Мельхиор (1810—1871) — немецкий поэт и философ.
 Мейр, Эрик ван (род. 1968) — бельгийский футболист.